Fortes pode referir-se a:

Fortaleza (arquitetura militar)
Corsino Fortes (n. 1933) - poetas cabo-verdiano
Joe Fortes (pronunciação: forts)
Meyer Fortes (pronunciação: forts, 1906-1983) - antropologia sud-africano
Marco Fortes, atleta português do lançamento do peso
Agostinho Fortes Filho (1901-1966), futebolista brasileiro.

Desambiguação